Самодурово — топоним в России

 Самодурово — прежнее название села Заречное в Качугском районе Иркутской области.
 Самодурово — урочище, бывшая деревня Холм-Жирковского района Смоленской области, координаты 55°04’N 32°07’E

См. также 
 Самодурова